Rokity ist der Name zweier polnischer Orte:
 Rokity (Czarna Dąbrówka) in der Woiwodschaft Pommern (Groß Rakitt, Kreis Stolp/Pommern)
 Rokity (Kozielice) in der Woiwodschaft Westpommern (Rackitt, Kreis Pyritz/Pommern)